Лари́са Абиса́ловна Ге́ргиева (; 27 февраля 1952, Бельцы, Молдавская ССР, СССР) — советская, украинская и российская пианистка и оперный режиссёр. Народная артистка Российской Федерации (2011), Народная артистка Украины (2006).

Художественный руководитель Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета и «Академии молодых певцов» Мариинского театра. Сестра Валерия Гергиева, супруга Г. Ханеданьяна.

Биография 

Родилась 27 февраля 1952 года в городе Бельцы Молдавской ССР. Окончила Северо-Осетинское училище искусств (г. Орджоникидзе, ныне Владикавказ), фортепианное отделение (1972 г.). В 1972—1976 гг. училась на фортепианном факультете Ростовского государственного музыкально-педагогического института. Во время учёбы с 1967 г. работала в этих же учебных заведениях концертмейстером.

С 1975 г. — педагог по специальному фортепиано в Северо-Осетинском училище искусств и концертмейстер Северо-Осетинского музыкального театра. В 1977 г. стажировалась в Ленинградской консерватории.

С 1987 по 1998 г. — концертмейстер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В годы работы в г. Перми гастролировала по странам мира (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Португалия, Франция, США и др.), выступая и записываясь в качестве концертмейстера с Ольгой Бородиной (постоянно), а также с Дмитрием Хворостовским и другими выдающимися певцами. Организовала в Перми всероссийский и международный (1993 г.) конкурсы молодых оперных певцов. Вместе с супругом Г. Г. Ханеданьяном и другими солистами Театра оперы и балета много и охотно концертировала в самых разных залах г. Перми — от фойе театра до клубов по месту жительства. В концертах выступала также с музыковедческими комментариями. Участвовала в организации на пермской сцене двух фестивалей «Грайр Ханеданьян приглашает» (1990, 1992 гг.), гостями которых стали выдающиеся представители отечественной оперной сцены.

В качестве концертмейстера принимала участие во многих всесоюзных и международных конкурсах, является дипломантом ряда из них (им. Ф. Шаляпина в г. Казани, им. Г. Отса в г. Таллине, им. Н. Римского-Корсакова в г. Санкт-Петербурге и др.). Отмечена специальным призом (как лучший концертмейстер) на международном конкурсе Би-Би-Си (Великобритания). Член жюри ряда конкурсов, организатор и генеральный директор Конкурса молодых оперных певцов им. Н. Римского-Корсакова в г. Санкт-Петербурге (с 1994 г.). Член Международной ассоциации экспертов по вокалу (с 1994 г.).

С 1998 г. живёт и работает в Санкт-Петербурге, художественный руководитель «Академии молодых певцов» Мариинского театра.

Вела циклы авторских передач на радио «Орфей»: «Я — концертмейстер», «Легендарные певцы Императорских театров», «В гостях у Ларисы Гергиевой».

Постановки 
на сцене Мариинского театра:
 «Сказки Гофмана» (2000, режиссёр — Марта Доминго);
 «Золотой петушок» (2003);
 «Каменный гость» (полусценическое исполнение);
 «Снегурочка» (2004);
 «Ариадна на Наксосе» (2004 и 2011);
 «Путешествие в Реймс» (2005);
 «Сказка о царе Салтане» (2005);
 «Волшебная флейта», «Фальстаф» (2006);
 «Севильский цирюльник» (полусценическое исполнение, 2008);
 «Русалка» (2009);
 «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (2009);
 «Женитьба» (2009);
 «Тяжба» (2009);
 «Шпонька и его тетушка» (2009);
 «Коляска» (2009);
 «Майская ночь» (2009);
 «Дон Кихот» (2010, концертное исполнение при участии Ферруччио Фурланетто);
 «Станционный смотритель» (2011);
 «Моя прекрасная леди» (2012).
на сцене Северо-Осетинского театра оперы и балета:
 Балет «Щелкунчик» Чайковского
 Оперы «Иоланта» Чайковского
 «Кармен» Бизе
 «Маугли» («Сын человеческий») А. Лубченко (2006)
 «Трубадур» Верди (2011)
 «Агриппина» Генделя (2012)

Награды и звания 
 Народная артистка Российской Федерации (21 марта 2011 года) — за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства
 Заслуженная артистка Российской Федерации (30 мая 1995 года) — за заслуги в области искусства
 Народная артистка Украины (19 августа 2006 года) — за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию её исторических и современных достижений
 Орден Дружбы (26 июня 2013 года, Южная Осетия) — за большой личный вклад в развитие дружественных отношений между народами, заслуги в развитии мировой и национальной музыкальной классики
 Медаль «Во славу Осетии»
 Нагрудный знак РФ «За вклад в российскую культуру» (2018, Министерство культуры Российской Федерации)
 Орден святой Анны (УПЦ)
 Приз международного конкурса Би-Би-Си (Великобритания)
 Лауреат международных конкурсов

Примечания

Ссылки 
 

Артисты оперы Пермского театра оперы и балета
Персоналии:Мариинский театр
Кавалеры ордена Дружбы (Южная Осетия)